W Rumunii
 Schela – gmina w okręgu Gałacz
 Schela – gmina w okręgu Gorj
 Schela – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Schela
 Schela – wieś w okręgu Gorj, w gminie Schela